Cet article présente la liste des villes du Mozambique.

Villes du Mozambique par population

Annexes

Sources

Liens externes 
 Institut National des Statistiques
  City Population

Mozambique
 
Liste en rapport avec le Mozambique